est une expression anglo-saxonne signifiant « avec amour ».

 , album de Kana Nishino ;
 , album de Michael Bublé ;
 , chanson de Hilary Duff présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tamta présente sur l'album  sorti le  ;
 With Love, le titre anglais du thriller canadien L'Amour réalisé par Marc Bisaillon et sorti en 2018.